|-
|(107501)||2001 DP46|| align=right|16,4|| align=right|2,211|| align=right|0,130|| align=right|8,01|| align=right|3,288||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107502)||2001 DX47|| align=right|16,0|| align=right|1,971|| align=right|0,096|| align=right|19,98|| align=right|2,766||MBA||20. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107503)||2001 DM48|| align=right|15,5|| align=right|2,191|| align=right|0,201|| align=right|6,96|| align=right|3,242||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107504)||2001 DQ48|| align=right|16,5|| align=right|2,381|| align=right|0,154|| align=right|7,21|| align=right|3,674||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107505)||2001 DK49|| align=right|15,7|| align=right|2,269|| align=right|0,099|| align=right|6,70|| align=right|3,417||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107506)||2001 DM49|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,111|| align=right|7,07|| align=right|3,598||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107507)||2001 DP49|| align=right|16,2|| align=right|2,452|| align=right|0,055|| align=right|7,46|| align=right|3,838||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107508)||2001 DV49|| align=right|15,9|| align=right|2,400|| align=right|0,111|| align=right|6,81|| align=right|3,717||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107509)||2001 DC50|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,096|| align=right|7,27|| align=right|3,444||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107510)||2001 DK50|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,056|| align=right|14,27|| align=right|4,187||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107511)||2001 DF52|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,147|| align=right|7,59|| align=right|3,591||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107512)||2001 DB53|| align=right|15,8|| align=right|2,644|| align=right|0,054|| align=right|10,36|| align=right|4,297||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107513)||2001 DO53|| align=right|16,1|| align=right|2,399|| align=right|0,060|| align=right|6,34|| align=right|3,715||MBA||20. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107514)||2001 DW53|| align=right|15,8|| align=right|2,337|| align=right|0,231|| align=right|2,56|| align=right|3,571||MBA||20. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(107515)||2001 DZ53|| align=right|16,4|| align=right|2,306|| align=right|0,229|| align=right|3,29|| align=right|3,501||MBA||21. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107516)||2001 DC54|| align=right|16,8|| align=right|2,252|| align=right|0,103|| align=right|2,84|| align=right|3,379||MBA||21. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107517)||2001 DM54|| align=right|16,1|| align=right|2,326|| align=right|0,205|| align=right|10,90|| align=right|3,546||MBA||19. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107518)||2001 DN56|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,174|| align=right|1,19|| align=right|3,684||MBA||16. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107519)||2001 DO57|| align=right|17,0|| align=right|2,407|| align=right|0,115|| align=right|1,40|| align=right|3,733||MBA||17. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107520)||2001 DF58|| align=right|16,0|| align=right|2,435|| align=right|0,119|| align=right|6,94|| align=right|3,799||MBA||17. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107521)||2001 DV60|| align=right|16,2|| align=right|2,447|| align=right|0,138|| align=right|2,21|| align=right|3,828||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107522)||2001 DY60|| align=right|15,0|| align=right|2,667|| align=right|0,174|| align=right|12,30|| align=right|4,354||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107523)||2001 DZ60|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,087|| align=right|4,47|| align=right|3,478||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107524)||2001 DB61|| align=right|16,2|| align=right|2,326|| align=right|0,131|| align=right|2,91|| align=right|3,547||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107525)||2001 DG61|| align=right|15,3|| align=right|2,385|| align=right|0,159|| align=right|3,29|| align=right|3,683||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107526)||2001 DH61|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,171|| align=right|2,05|| align=right|3,692||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107527)||2001 DP61|| align=right|16,4|| align=right|2,331|| align=right|0,172|| align=right|2,13|| align=right|3,557||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107528)||2001 DQ62|| align=right|16,5|| align=right|2,431|| align=right|0,147|| align=right|2,84|| align=right|3,791||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107529)||2001 DB65|| align=right|16,7|| align=right|2,360|| align=right|0,083|| align=right|0,62|| align=right|3,624||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107530)||2001 DE65|| align=right|16,8|| align=right|2,458|| align=right|0,131|| align=right|2,96|| align=right|3,854||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107531)||2001 DR65|| align=right|15,8|| align=right|2,625|| align=right|0,159|| align=right|3,61|| align=right|4,252||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107532)||2001 DZ66|| align=right|15,3|| align=right|2,238|| align=right|0,157|| align=right|7,68|| align=right|3,347||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107533)||2001 DF67|| align=right|15,5|| align=right|2,567|| align=right|0,067|| align=right|8,47|| align=right|4,113||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107534)||2001 DR67|| align=right|16,2|| align=right|2,335|| align=right|0,127|| align=right|5,69|| align=right|3,566||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107535)||2001 DB68|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,103|| align=right|6,30|| align=right|3,666||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107536)||2001 DC68|| align=right|16,8|| align=right|2,568|| align=right|0,243|| align=right|3,28|| align=right|4,113||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107537)||2001 DO69|| align=right|15,6|| align=right|2,606|| align=right|0,094|| align=right|10,11|| align=right|4,206||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107538)||2001 DR69|| align=right|16,3|| align=right|2,385|| align=right|0,192|| align=right|2,49|| align=right|3,683||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107539)||2001 DB70|| align=right|15,6|| align=right|2,385|| align=right|0,181|| align=right|9,74|| align=right|3,684||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107540)||2001 DF70|| align=right|16,4|| align=right|2,378|| align=right|0,203|| align=right|2,04|| align=right|3,665||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107541)||2001 DG70|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,114|| align=right|13,98|| align=right|4,285||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107542)||2001 DO70|| align=right|14,8|| align=right|2,576|| align=right|0,072|| align=right|13,89|| align=right|4,133||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107543)||2001 DQ70|| align=right|16,1|| align=right|2,391|| align=right|0,075|| align=right|6,78|| align=right|3,697||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107544)||2001 DR70|| align=right|14,9|| align=right|2,422|| align=right|0,244|| align=right|11,32|| align=right|3,768||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107545)||2001 DB71|| align=right|15,9|| align=right|2,768|| align=right|0,157|| align=right|5,20|| align=right|4,603||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107546)||2001 DG71|| align=right|16,5|| align=right|2,218|| align=right|0,171|| align=right|2,72|| align=right|3,304||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107547)||2001 DS71|| align=right|16,5|| align=right|2,291|| align=right|0,105|| align=right|6,71|| align=right|3,467||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107548)||2001 DV71|| align=right|15,6|| align=right|2,593|| align=right|0,145|| align=right|7,35|| align=right|4,176||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107549)||2001 DU72|| align=right|16,2|| align=right|2,585|| align=right|0,150|| align=right|1,40|| align=right|4,155||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107550)||2001 DO74|| align=right|14,8|| align=right|2,392|| align=right|0,173|| align=right|14,14|| align=right|3,699||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107551)||2001 DY74|| align=right|16,1|| align=right|2,336|| align=right|0,250|| align=right|7,07|| align=right|3,570||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107552)||2001 DT77|| align=right|16,8|| align=right|2,373|| align=right|0,172|| align=right|1,04|| align=right|3,656||MBA||22. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107553)||2001 DU78|| align=right|17,1|| align=right|2,340|| align=right|0,092|| align=right|3,89|| align=right|3,580||MBA||22. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107554)||2001 DY78|| align=right|14,9|| align=right|2,548|| align=right|0,138|| align=right|9,74|| align=right|4,065||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107555)||2001 DH80|| align=right|16,2|| align=right|2,356|| align=right|0,058|| align=right|3,07|| align=right|3,615||MBA||19. února 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(107556)||2001 DF81|| align=right|15,8|| align=right|2,569|| align=right|0,121|| align=right|8,12|| align=right|4,117||MBA||26. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107557)||2001 DT81|| align=right|16,5|| align=right|2,632|| align=right|0,083|| align=right|2,67|| align=right|4,270||MBA||21. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107558)||2001 DK85|| align=right|16,5|| align=right|2,657|| align=right|0,081|| align=right|2,78|| align=right|4,331||MBA||23. února 2001||Cerro Tololo||Deep Lens Survey
|-
|(107559)||2001 DK86|| align=right|16,6|| align=right|2,350|| align=right|0,122|| align=right|4,29|| align=right|3,602||MBA||22. února 2001||Nogales||Tenagra II
|-
|(107560)||2001 DM86|| align=right|16,6|| align=right|2,393|| align=right|0,122|| align=right|5,45|| align=right|3,700||MBA||22. února 2001||Nogales||Tenagra II
|-
|(107561)||2001 DW86|| align=right|16,5|| align=right|2,461|| align=right|0,146|| align=right|1,47|| align=right|3,860||MBA||28. února 2001||Badlands||R. Dyvig
|-
|(107562)||2001 DV87|| align=right|15,2|| align=right|2,724|| align=right|0,025|| align=right|6,23|| align=right|4,494||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107563)||2001 DZ87|| align=right|15,6|| align=right|2,711|| align=right|0,106|| align=right|11,30|| align=right|4,463||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107564)||2001 DZ88|| align=right|16,1|| align=right|2,535|| align=right|0,091|| align=right|15,42|| align=right|4,034||MBA||27. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107565)||2001 DG89|| align=right|16,6|| align=right|2,225|| align=right|0,146|| align=right|7,10|| align=right|3,317||MBA||27. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107566)||2001 DH89|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,055|| align=right|11,82|| align=right|4,137||MBA||27. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107567)||2001 DK89|| align=right|17,0|| align=right|2,253|| align=right|0,162|| align=right|6,41|| align=right|3,381||MBA||27. února 2001||Kleť||Klet
|-
|(107568)||2001 DR89|| align=right|14,5|| align=right|3,208|| align=right|0,122|| align=right|22,29|| align=right|5,745||MBA||22. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107569)||2001 DD90|| align=right|16,8|| align=right|2,399|| align=right|0,123|| align=right|2,77|| align=right|3,716||MBA||22. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107570)||2001 DE90|| align=right|13,7|| align=right|3,143|| align=right|0,090|| align=right|21,10|| align=right|5,570||MBA||22. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107571)||2001 DM90|| align=right|14,6|| align=right|2,853|| align=right|0,240|| align=right|9,72|| align=right|4,818||MBA||22. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107572)||2001 DB91|| align=right|15,6|| align=right|2,614|| align=right|0,201|| align=right|2,96|| align=right|4,225||MBA||20. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107573)||2001 DM92|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,059|| align=right|8,70|| align=right|3,511||MBA||19. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107574)||2001 DS92|| align=right|16,5|| align=right|2,418|| align=right|0,130|| align=right|1,73|| align=right|3,758||MBA||19. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107575)||2001 DG94|| align=right|16,6|| align=right|2,323|| align=right|0,207|| align=right|5,03|| align=right|3,541||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107576)||2001 DM94|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,173|| align=right|5,59|| align=right|3,650||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107577)||2001 DS95|| align=right|16,1|| align=right|2,421|| align=right|0,134|| align=right|3,44|| align=right|3,765||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107578)||2001 DB96|| align=right|16,4|| align=right|2,622|| align=right|0,091|| align=right|3,55|| align=right|4,244||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107579)||2001 DF96|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,263|| align=right|11,39|| align=right|3,634||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107580)||2001 DN96|| align=right|15,8|| align=right|3,102|| align=right|0,064|| align=right|2,97|| align=right|5,463||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107581)||2001 DA97|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,166|| align=right|2,71|| align=right|3,664||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107582)||2001 DP97|| align=right|16,8|| align=right|2,436|| align=right|0,127|| align=right|3,80|| align=right|3,801||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107583)||2001 DZ97|| align=right|16,8|| align=right|2,367|| align=right|0,195|| align=right|5,59|| align=right|3,640||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107584)||2001 DR98|| align=right|16,0|| align=right|2,477|| align=right|0,152|| align=right|6,17|| align=right|3,898||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107585)||2001 DM99|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,096|| align=right|5,55|| align=right|3,523||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107586)||2001 DW100|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,279|| align=right|11,29|| align=right|3,705||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107587)||2001 DA101|| align=right|16,3|| align=right|2,319|| align=right|0,133|| align=right|7,17|| align=right|3,531||MBA||16. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107588)||2001 DU101|| align=right|15,4|| align=right|2,482|| align=right|0,129|| align=right|4,99|| align=right|3,910||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107589)||2001 DW101|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,159|| align=right|5,94|| align=right|3,560||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107590)||2001 DX101|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,063|| align=right|5,91|| align=right|3,672||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107591)||2001 DA102|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,148|| align=right|5,74|| align=right|3,497||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107592)||2001 DB102|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,202|| align=right|5,01|| align=right|3,702||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107593)||2001 DG102|| align=right|15,3|| align=right|2,457|| align=right|0,200|| align=right|7,73|| align=right|3,850||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107594)||2001 DH102|| align=right|16,3|| align=right|2,601|| align=right|0,077|| align=right|8,48|| align=right|4,193||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107595)||2001 DQ102|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,062|| align=right|7,10|| align=right|3,627||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107596)||2001 DA104|| align=right|15,6|| align=right|2,742|| align=right|0,122|| align=right|13,06|| align=right|4,541||MBA||16. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107597)||2001 DL104|| align=right|16,8|| align=right|2,327|| align=right|0,064|| align=right|6,89|| align=right|3,549||MBA||16. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107598)||2001 DW104|| align=right|17,1|| align=right|2,410|| align=right|0,142|| align=right|2,17|| align=right|3,740||MBA||16. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107599)||2001 DC109|| align=right|16,3|| align=right|2,422|| align=right|0,090|| align=right|3,36|| align=right|3,768||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107600)||2001 EO|| align=right|15,4|| align=right|2,563|| align=right|0,168|| align=right|4,95|| align=right|4,104||MBA||2. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(107601)||2001 EW|| align=right|15,6|| align=right|2,730|| align=right|0,073|| align=right|6,88|| align=right|4,511||MBA||2. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107602)||2001 EN1|| align=right|16,3|| align=right|2,371|| align=right|0,196|| align=right|7,42|| align=right|3,650||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107603)||2001 EN2|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,106|| align=right|9,81|| align=right|4,129||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107604)||2001 ES2|| align=right|16,6|| align=right|2,592|| align=right|0,148|| align=right|5,38|| align=right|4,173||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107605)||2001 ET2|| align=right|15,7|| align=right|2,350|| align=right|0,087|| align=right|6,10|| align=right|3,603||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107606)||2001 EL3|| align=right|16,6|| align=right|2,158|| align=right|0,028|| align=right|1,57|| align=right|3,168||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107607)||2001 ES3|| align=right|16,4|| align=right|2,305|| align=right|0,173|| align=right|10,03|| align=right|3,499||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107608)||2001 EW3|| align=right|16,7|| align=right|2,378|| align=right|0,139|| align=right|2,34|| align=right|3,666||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107609)||2001 EY3|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,210|| align=right|11,18|| align=right|3,715||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107610)||2001 EO4|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,107|| align=right|3,13|| align=right|3,626||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107611)||2001 EP4|| align=right|16,4|| align=right|2,611|| align=right|0,126|| align=right|6,04|| align=right|4,219||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107612)||2001 EV4|| align=right|16,6|| align=right|2,437|| align=right|0,169|| align=right|2,69|| align=right|3,804||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107613)||2001 EB5|| align=right|17,1|| align=right|2,210|| align=right|0,094|| align=right|2,38|| align=right|3,285||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107614)||2001 ED5|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,136|| align=right|3,35|| align=right|3,676||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107615)||2001 EK5|| align=right|17,2|| align=right|2,204|| align=right|0,208|| align=right|3,58|| align=right|3,272||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107616)||2001 EO6|| align=right|15,2|| align=right|2,414|| align=right|0,101|| align=right|7,04|| align=right|3,750||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107617)||2001 EW6|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,165|| align=right|4,27|| align=right|3,357||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107618)||2001 EO7|| align=right|16,1|| align=right|2,183|| align=right|0,051|| align=right|3,35|| align=right|3,225||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107619)||2001 EQ7|| align=right|16,5|| align=right|2,452|| align=right|0,138|| align=right|3,37|| align=right|3,840||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107620)||2001 EW7|| align=right|15,9|| align=right|2,356|| align=right|0,148|| align=right|2,77|| align=right|3,615||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107621)||2001 EC8|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,112|| align=right|3,35|| align=right|3,643||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107622)||2001 EJ9|| align=right|14,8|| align=right|2,551|| align=right|0,156|| align=right|5,86|| align=right|4,074||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107623)||2001 EM9|| align=right|14,8|| align=right|2,569|| align=right|0,241|| align=right|12,72|| align=right|4,116||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107624)||2001 EN9|| align=right|15,8|| align=right|2,606|| align=right|0,177|| align=right|12,42|| align=right|4,206||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107625)||2001 EX9|| align=right|16,3|| align=right|2,606|| align=right|0,242|| align=right|3,81|| align=right|4,205||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107626)||2001 EG10|| align=right|15,0|| align=right|2,667|| align=right|0,051|| align=right|13,81|| align=right|4,354||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107627)||2001 ER10|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,114|| align=right|6,63|| align=right|3,541||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107628)||2001 EV10|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,138|| align=right|2,08|| align=right|3,646||MBA||2. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107629)||2001 EY10|| align=right|14,9|| align=right|2,626|| align=right|0,010|| align=right|22,16|| align=right|4,255||MBA||2. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107630)||2001 ET11|| align=right|15,5|| align=right|2,660|| align=right|0,127|| align=right|2,86|| align=right|4,337||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107631)||2001 EU11|| align=right|16,7|| align=right|2,379|| align=right|0,135|| align=right|2,39|| align=right|3,669||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107632)||2001 EX11|| align=right|16,3|| align=right|2,575|| align=right|0,072|| align=right|2,26|| align=right|4,130||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107633)||2001 EA12|| align=right|16,3|| align=right|2,375|| align=right|0,121|| align=right|5,63|| align=right|3,659||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107634)||2001 EG12|| align=right|15,6|| align=right|2,581|| align=right|0,238|| align=right|4,74|| align=right|4,146||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107635)||2001 EL12|| align=right|16,0|| align=right|2,546|| align=right|0,130|| align=right|8,47|| align=right|4,063||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107636)||2001 EL13|| align=right|16,7|| align=right|1,988|| align=right|0,122|| align=right|21,59|| align=right|2,802||MBA||15. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107637)||2001 EO13|| align=right|15,5|| align=right|2,677|| align=right|0,058|| align=right|21,67|| align=right|4,379||MBA||15. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107638)||2001 EU13|| align=right|16,0|| align=right|2,578|| align=right|0,145|| align=right|8,62|| align=right|4,137||MBA||15. března 2001||Junk Bond||Junk Bond
|-
|(107639)||2001 EV13|| align=right|15,9|| align=right|2,552|| align=right|0,062|| align=right|15,44|| align=right|4,076||MBA||13. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107640)||2001 EQ15|| align=right|16,0|| align=right|1,958|| align=right|0,089|| align=right|21,54|| align=right|2,739||MBA||14. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107641)||2001 ER16|| align=right|13,9|| align=right|3,083|| align=right|0,098|| align=right|8,63|| align=right|5,412||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107642)||2001 EZ16|| align=right|16,8|| align=right|1,985|| align=right|0,085|| align=right|22,99|| align=right|2,797||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107643)||2001 EY17|| align=right|15,3|| align=right|2,539|| align=right|0,180|| align=right|14,26|| align=right|4,045||MBA||15. března 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(107644)||2001 EG18|| align=right|16,5|| align=right|2,482|| align=right|0,127|| align=right|11,52|| align=right|3,910||MBA||15. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107645)||2001 EZ18|| align=right|15,5|| align=right|2,382|| align=right|0,056|| align=right|6,21|| align=right|3,676||MBA||14. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107646)||2001 EG20|| align=right|16,4|| align=right|2,408|| align=right|0,120|| align=right|1,87|| align=right|3,735||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107647)||2001 EQ20|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,097|| align=right|3,59|| align=right|3,688||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107648)||2001 ER20|| align=right|15,8|| align=right|2,560|| align=right|0,218|| align=right|4,67|| align=right|4,094||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107649)||2001 ET20|| align=right|16,3|| align=right|2,375|| align=right|0,176|| align=right|1,90|| align=right|3,659||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107650)||2001 ER21|| align=right|15,9|| align=right|2,419|| align=right|0,166|| align=right|13,80|| align=right|3,762||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107651)||2001 EW21|| align=right|16,8|| align=right|2,359|| align=right|0,185|| align=right|6,08|| align=right|3,622||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107652)||2001 EP23|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,057|| align=right|5,54|| align=right|3,762||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107653)||2001 EA24|| align=right|14,9|| align=right|2,747|| align=right|0,147|| align=right|13,36|| align=right|4,552||MBA||15. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107654)||2001 EE24|| align=right|16,5|| align=right|2,488|| align=right|0,130|| align=right|0,58|| align=right|3,924||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107655)||2001 EF24|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,091|| align=right|3,23|| align=right|3,607||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107656)||2001 EC25|| align=right|16,0|| align=right|2,383|| align=right|0,185|| align=right|2,89|| align=right|3,679||MBA||15. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107657)||2001 EN25|| align=right|15,3|| align=right|2,624|| align=right|0,174|| align=right|15,92|| align=right|4,250||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107658)||2001 EF27|| align=right|16,0|| align=right|2,423|| align=right|0,068|| align=right|6,47|| align=right|3,770||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107659)||2001 EK27|| align=right|13,7|| align=right|3,167|| align=right|0,102|| align=right|16,30|| align=right|5,636||MBA||4. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107660)||2001 FH|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,111|| align=right|4,09|| align=right|3,552||MBA||16. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107661)||2001 FC2|| align=right|15,8|| align=right|2,422|| align=right|0,169|| align=right|6,10|| align=right|3,770||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107662)||2001 FG2|| align=right|15,6|| align=right|2,438|| align=right|0,199|| align=right|6,62|| align=right|3,807||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107663)||2001 FK2|| align=right|16,5|| align=right|2,421|| align=right|0,160|| align=right|6,32|| align=right|3,766||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107664)||2001 FO2|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,064|| align=right|9,83|| align=right|4,085||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107665)||2001 FK3|| align=right|14,9|| align=right|2,550|| align=right|0,259|| align=right|5,20|| align=right|4,071||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107666)||2001 FN3|| align=right|16,3|| align=right|2,378|| align=right|0,166|| align=right|4,00|| align=right|3,666||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107667)||2001 FW3|| align=right|16,3|| align=right|2,444|| align=right|0,138|| align=right|5,19|| align=right|3,819||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107668)||2001 FY4|| align=right|14,9|| align=right|1,924|| align=right|0,132|| align=right|20,01|| align=right|2,668||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107669)||2001 FC5|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,234|| align=right|5,52|| align=right|3,688||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107670)||2001 FE5|| align=right|16,0|| align=right|2,428|| align=right|0,175|| align=right|0,90|| align=right|3,783||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107671)||2001 FW5|| align=right|14,8|| align=right|2,587|| align=right|0,233|| align=right|12,61|| align=right|4,160||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107672)||2001 FE6|| align=right|16,1|| align=right|2,445|| align=right|0,130|| align=right|3,03|| align=right|3,823||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107673)||2001 FV6|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,352|| align=right|5,20|| align=right|3,638||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107674)||2001 FU8|| align=right|14,7|| align=right|2,618|| align=right|0,234|| align=right|10,85|| align=right|4,235||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107675)||2001 FA9|| align=right|16,3|| align=right|2,248|| align=right|0,159|| align=right|7,07|| align=right|3,370||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107676)||2001 FD10|| align=right|16,6|| align=right|2,446|| align=right|0,152|| align=right|1,39|| align=right|3,824||MBA||17. března 2001||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(107677)||2001 FN10|| align=right|15,6|| align=right|2,440|| align=right|0,109|| align=right|5,70|| align=right|3,811||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107678)||2001 FO10|| align=right|15,9|| align=right|2,579|| align=right|0,157|| align=right|3,21|| align=right|4,142||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107679)||2001 FQ10|| align=right|15,5|| align=right|2,657|| align=right|0,015|| align=right|1,75|| align=right|4,330||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107680)||2001 FS10|| align=right|16,3|| align=right|2,395|| align=right|0,091|| align=right|6,91|| align=right|3,707||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107681)||2001 FO11|| align=right|14,9|| align=right|3,103|| align=right|0,046|| align=right|9,64|| align=right|5,466||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107682)||2001 FB12|| align=right|15,8|| align=right|2,599|| align=right|0,089|| align=right|6,05|| align=right|4,188||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107683)||2001 FD12|| align=right|15,8|| align=right|2,609|| align=right|0,091|| align=right|16,52|| align=right|4,213||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107684)||2001 FF12|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,165|| align=right|3,09|| align=right|3,739||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107685)||2001 FJ12|| align=right|16,6|| align=right|2,391|| align=right|0,165|| align=right|2,83|| align=right|3,697||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107686)||2001 FN12|| align=right|15,1|| align=right|2,791|| align=right|0,016|| align=right|5,15|| align=right|4,663||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107687)||2001 FZ12|| align=right|17,0|| align=right|2,545|| align=right|0,226|| align=right|5,33|| align=right|4,060||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107688)||2001 FB13|| align=right|16,1|| align=right|2,658|| align=right|0,057|| align=right|14,84|| align=right|4,332||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107689)||2001 FE13|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,128|| align=right|2,83|| align=right|3,679||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107690)||2001 FB14|| align=right|14,9|| align=right|3,297|| align=right|0,077|| align=right|1,38|| align=right|5,985||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107691)||2001 FE14|| align=right|16,2|| align=right|2,452|| align=right|0,091|| align=right|6,37|| align=right|3,840||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107692)||2001 FA15|| align=right|16,1|| align=right|2,577|| align=right|0,124|| align=right|6,17|| align=right|4,135||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107693)||2001 FE15|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,171|| align=right|0,56|| align=right|3,795||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107694)||2001 FO15|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,123|| align=right|4,53|| align=right|3,459||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107695)||2001 FP15|| align=right|14,7|| align=right|2,588|| align=right|0,038|| align=right|7,93|| align=right|4,163||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107696)||2001 FZ15|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,140|| align=right|9,17|| align=right|3,450||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107697)||2001 FL16|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,126|| align=right|2,87|| align=right|3,683||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107698)||2001 FS16|| align=right|14,8|| align=right|3,069|| align=right|0,053|| align=right|2,40|| align=right|5,375||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107699)||2001 FC17|| align=right|16,3|| align=right|2,519|| align=right|0,098|| align=right|2,13|| align=right|3,998||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107700)||2001 FQ17|| align=right|16,7|| align=right|2,424|| align=right|0,151|| align=right|1,87|| align=right|3,774||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107701)||2001 FS17|| align=right|15,1|| align=right|2,700|| align=right|0,123|| align=right|12,28|| align=right|4,437||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107702)||2001 FX17|| align=right|16,4|| align=right|2,405|| align=right|0,129|| align=right|1,81|| align=right|3,729||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107703)||2001 FE18|| align=right|15,5|| align=right|2,452|| align=right|0,125|| align=right|4,71|| align=right|3,840||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107704)||2001 FL18|| align=right|16,1|| align=right|2,583|| align=right|0,062|| align=right|2,44|| align=right|4,150||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107705)||2001 FP18|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,159|| align=right|1,75|| align=right|3,697||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107706)||2001 FS18|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,164|| align=right|7,94|| align=right|4,302||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107707)||2001 FV18|| align=right|15,2|| align=right|2,630|| align=right|0,117|| align=right|13,30|| align=right|4,264||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107708)||2001 FD19|| align=right|15,4|| align=right|2,713|| align=right|0,100|| align=right|4,07|| align=right|4,468||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107709)||2001 FN19|| align=right|16,5|| align=right|2,335|| align=right|0,132|| align=right|5,97|| align=right|3,567||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107710)||2001 FQ19|| align=right|16,2|| align=right|2,650|| align=right|0,151|| align=right|2,53|| align=right|4,314||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107711)||2001 FC20|| align=right|15,7|| align=right|2,802|| align=right|0,107|| align=right|12,29|| align=right|4,689||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107712)||2001 FF20|| align=right|15,6|| align=right|2,346|| align=right|0,162|| align=right|4,48|| align=right|3,594||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107713)||2001 FS20|| align=right|16,2|| align=right|2,177|| align=right|0,124|| align=right|3,66|| align=right|3,211||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107714)||2001 FZ21|| align=right|15,6|| align=right|2,581|| align=right|0,135|| align=right|8,17|| align=right|4,147||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107715)||2001 FH22|| align=right|15,4|| align=right|2,658|| align=right|0,236|| align=right|8,73|| align=right|4,332||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107716)||2001 FJ22|| align=right|15,2|| align=right|2,768|| align=right|0,294|| align=right|6,50|| align=right|4,604||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107717)||2001 FV22|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,144|| align=right|14,06|| align=right|4,323||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107718)||2001 FF23|| align=right|15,7|| align=right|2,526|| align=right|0,158|| align=right|12,62|| align=right|4,014||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107719)||2001 FP23|| align=right|16,1|| align=right|2,419|| align=right|0,116|| align=right|7,41|| align=right|3,762||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107720)||2001 FR23|| align=right|15,5|| align=right|2,619|| align=right|0,211|| align=right|13,48|| align=right|4,237||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107721)||2001 FT23|| align=right|16,5|| align=right|2,242|| align=right|0,182|| align=right|6,58|| align=right|3,355||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(107722)||2001 FJ24|| align=right|15,4|| align=right|2,231|| align=right|0,164|| align=right|10,37|| align=right|3,332||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107723)||2001 FV24|| align=right|15,6|| align=right|2,470|| align=right|0,092|| align=right|5,94|| align=right|3,882||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107724)||2001 FO25|| align=right|15,5|| align=right|2,581|| align=right|0,256|| align=right|11,39|| align=right|4,147||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107725)||2001 FR25|| align=right|15,1|| align=right|3,052|| align=right|0,211|| align=right|0,84|| align=right|5,331||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107726)||2001 FZ26|| align=right|14,5|| align=right|2,618|| align=right|0,209|| align=right|27,38|| align=right|4,236||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107727)||2001 FF27|| align=right|15,5|| align=right|2,617|| align=right|0,138|| align=right|11,84|| align=right|4,234||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107728)||2001 FG27|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,073|| align=right|4,27|| align=right|4,159||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107729)||2001 FT27|| align=right|16,0|| align=right|2,534|| align=right|0,221|| align=right|2,57|| align=right|4,034||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107730)||2001 FC28|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,170|| align=right|4,93|| align=right|3,515||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107731)||2001 FH28|| align=right|16,7|| align=right|2,355|| align=right|0,144|| align=right|3,02|| align=right|3,614||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107732)||2001 FK28|| align=right|15,5|| align=right|2,426|| align=right|0,155|| align=right|3,46|| align=right|3,779||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107733)||2001 FO28|| align=right|15,5|| align=right|2,595|| align=right|0,136|| align=right|11,82|| align=right|4,180||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107734)||2001 FO29|| align=right|15,8|| align=right|2,307|| align=right|0,224|| align=right|8,49|| align=right|3,504||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107735)||2001 FA30|| align=right|14,4|| align=right|2,705|| align=right|0,038|| align=right|14,10|| align=right|4,448||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107736)||2001 FY30|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,144|| align=right|7,14|| align=right|4,191||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107737)||2001 FA31|| align=right|17,0|| align=right|2,442|| align=right|0,166|| align=right|1,14|| align=right|3,815||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107738)||2001 FC31|| align=right|16,6|| align=right|2,417|| align=right|0,164|| align=right|2,63|| align=right|3,757||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(107739)||2001 FT31|| align=right|15,9|| align=right|2,560|| align=right|0,168|| align=right|4,90|| align=right|4,095||MBA||22. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107740)||2001 FN32|| align=right|16,4|| align=right|2,488|| align=right|0,066|| align=right|5,87|| align=right|3,923||MBA||22. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(107741)||2001 FS32|| align=right|16,9|| align=right|1,929|| align=right|0,047|| align=right|21,51|| align=right|2,679||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107742)||2001 FH33|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,162|| align=right|4,41|| align=right|3,716||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107743)||2001 FN33|| align=right|16,1|| align=right|2,569|| align=right|0,189|| align=right|3,13|| align=right|4,117||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107744)||2001 FS33|| align=right|15,9|| align=right|2,565|| align=right|0,232|| align=right|5,09|| align=right|4,108||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107745)||2001 FA35|| align=right|16,6|| align=right|2,256|| align=right|0,105|| align=right|6,76|| align=right|3,389||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107746)||2001 FE35|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,125|| align=right|1,95|| align=right|3,662||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107747)||2001 FO35|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,083|| align=right|5,33|| align=right|3,549||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107748)||2001 FQ35|| align=right|15,9|| align=right|2,467|| align=right|0,077|| align=right|4,91|| align=right|3,875||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107749)||2001 FS35|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,077|| align=right|5,47|| align=right|3,557||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(107750)||2001 FY35|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,102|| align=right|6,43|| align=right|3,575||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek